Сенник:
 Сенник — матрац, набиваемый сеном или соломой.
 Сенни́к — сарай для сена, сеновал.
 Сенник — часть избы.

Топоним 
 Сенник — село в Болгарии.

Фамилия 
 Сеник, Никита Олегович (род. 1990) — украинский спортсмен-паралимпиец, Мастер спорта международного класса.